Kronenorden sind Verdienstorden, die von vielen Monarchien verliehen wurden und zum Teil noch verliehen werden. Auf der Ordensdekoration ist meistens die Krone des Herrscherhauses abgebildet.

Der von Enguerrand VII. de Coucy 1390 gestiftete und nach seinem Tod erloschene Orden der Krone war kein Verdienstorden, sondern ein Ritter- und Damenorden nach dem Vorbild des Hosenbandordens.
Orden und Ehrenzeichen